Een korrel koren
 Abida secale, een slakkensoort